Drzyzga est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Wojciech Drzyzga (2021-), joueur et entraîneur polonais de volley-ball ;
 Fabian Drzyzga (1990-), joueur polonais de volley-ball.

Patronyme polonais